aRts, qui signifie analog Real time synthesizer (synthétiseur analogique en temps réel), est une application libre qui simule un synthétiseur analogique sous KDE/Linux. L'un des composants essentiels d'aRts est le serveur de sons qui mixe plusieurs flux sonores en temps réel. Le serveur de sons, qui s'appelle aRtsd (d comme démon) est également utilisé comme le serveur de sons standard pour KDE (toutefois il est indépendant de KDE et peut donc être réutilisé dans d'autres projets). Il s'agit d'un compétiteur direct à JACK Audio Connection Kit, un autre serveur de sons en temps réel.

La plateforme aRts comprend également aRts Builder, une application pour personnaliser les réglages et les interconnexions entre des mixeurs audio, des séquenceurs, des synthétiseurs et autres composants audio (simulés) à l'aide d'une interface graphique.

Avenir d'aRts 
Le , le créateur et principal développeur d'aRts creator Westerfeld  a annoncé qu'il abandonnait le projet en raison d'un certain nombre de problèmes patents dans sa conception. L'avenir d'aRts est donc incertain, d'autant que KDE utilise désormais le framework multimédia Phonon.

Articles connexes 
 Pile audio Linux

Liens externes 
Site officiel du projet

Références

KDE
Logiciel audio
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Unix
Serveur de son